Municipio de Oak Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oak Grove (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Oak Grove (condado de Durham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Durham.
 Municipio de Oak Grove (condado de Benton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Benton.